Кряково — название населённых пунктов:

Россия 
 Кряково — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Кряково — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Кряково — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Кряково — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Кряково — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.